Eutíquio de Constantinopla (†582) ou  Santo Eutíquio — patriarca de Constantinopla
 Eutíquio de Alexandria (†942) — conhecido como "Bitriq", patriarca grego ortodoxo de Alexandria

Ver também 
 Êutiques — monge de Constantinopla, que fundamentou a heresia do monofisismo.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história